Zuid-Limburg (België), het zuidelijk deel van de Belgische provincie Limburg
 Zuid-Limburg (Nederland), het zuidelijk deel van de Nederlandse provincie Limburg
 SV Voerendaal, schaakvereniging die in de externe competitie de naam 'Zuid-Limburg' voert